Валентин Новожи́лов:
 Новожилов, Валентин Валентинович (1910—1987) — советский учёный в области механики, педагог.
 Новожилов, Валентин Николаевич (в монашестве Викентий; род. 1945) — епископ Костромской и Ярославский Русской православной старообрядческой церкви.